A Hero Ain’t Nothin’ but a Sandwich steht für:

 A Hero Ain’t Nothin’ but a Sandwich (Roman), Roman von Alice Childress
 A Hero Ain’t Nothin’ but a Sandwich (Film), Film von Ralph Nelson (Verfilmung des Romans) 

en:A Hero Ain't Nothin' but a Sandwich